Existen al menos dos Museos del Carnaval:

 El museo del Carnaval de Isla Cristina, en el suroeste de Andalucía (España), inaugurado en el año 2007.
 El museo del Carnaval de Montevideo, en la capital de Uruguay, inaugurado en el año 2006.